Игумени́ца (, , , ) — прибрежный малый город на северо-западе Греции. Административный центр периферийной единицы Теспротия и общины Игуменица в периферии Эпир. Население 9145 жителей по переписи 2011 года. Второй крупнейший порт на западе Греции.

История 

В семи километрах к северу от центра города находятся руины древнего города  ().

К северо-востоку от Ладохориона () находилось поселение римского периода.

Игуменица — это относительно новый город, который был отстроен после Второй мировой войны. А в древние времена это был лишь рыбацкий поселок. В османский период это был небольшой городок, под названием Грава (). В 1913 году была освобождена от турок, а когда в 1938 году был создан ном Теспротия, стала его административным центром и приняла современное название.

Современный город 
Игуменица — окруженный горами типичный приморский город Греции. Горы, окружающие Игуменицу, голы и безлесны. Это связано с систематическими пожарами и выжиганием леса во времена турецкого господства над Грецией. Кроме того, окружающие город леса сильно пострадали в результате пожара 1990 года, но в этот раз лесной покров был восстановлен в течение 10 лет.

За последние несколько лет Игуменица увеличила свою территорию более чем в 2 раза и расширилась во всех направлениях. Быстрому росту способствовали два основных факта:
 строительство нового порта, который в настоящее время является третьим по величине портом Греции, после Пирея и Салоник;
 строительство автомагистрали «Эгнатия», которая проходит по северу Греции и связывает Игуменицу с Яниной, Салониками, Александруполисом и Турцией. Эта дорога сократила время езды между Яниной и Игуменицей до 40-50 минут.

Два этих фактора положили конец изоляции Игуменицы и Теспротии в целом. Небольшое расстояние до Италии, способствует тому, что многие греки из Игуменицы отправляются в Италию за покупками. Кроме того, многие итальянцы, особенно летом, приезжают на пляжи Игуменицы для отдыха.

Климат 
В Игуменице среднегодовой уровень осадков составляет примерно 1100 мм.

Таблица температур:

Как видно из таблицы — вода пригодна для купания между маем и ноябрем. В 2005 году было зафиксировано 65 дней с осадками. Летом зафиксировано 4 дня дождливой погоды и в среднем 10 ясных часов в день. За последние 10 лет самая низкая температура зафиксированная в Игнуменице составила −9 °С, максимальная 43 °C.

Туризм 
Игуменица — это центр летнего отдыха на западе Греции. Главным достоинством города и его окрестностей является горные прогулки с видами дикой природы и пляжи. Главный пляж — Сивоти (), расположенный в 20 минутах езды от Игуменицы.

Образование 
Существует филиал Технологического учебного института Эпира () с центром в Арте.

Общинное сообщество Игуменица 
В общинное сообщество Игуменица входят пять населённых пунктов. Население 9820 жителей по переписи 2011 года. Площадь 30,944 квадратного километра.

Население

Галерея

Города-побратимы

Примечания 

Столицы номов Греции
Эпир